België
Hasselt (België), de hoofdstad van de provincie Limburg
Arrondissement Hasselt, een arrondissement van de provincie Limburg
Bisdom Hasselt, een bisdom in België
't Hasselt, een gehucht in de gemeente Bree in Belgisch Limburg

Nederland
Hasselt (Overijssel), een plaats in de provincie Overijssel
Hasselt (Velden), een plaats in Noord-Limburg
Hasselt (Tilburg) is een wijk (vroeger: herdgang) van de stad Tilburg

Duitsland
Hasselt (Bedburg-Hau), een plaats in de gemeente Bedburg-Hau
Hasselt (Hesel), een plaats in de gemeente Hesel

Personen
Zie Van Hasselt (doorverwijspagina)

Zie ook
Nederhasselt, dorp in Oost-Vlaanderen
Ophasselt, dorp in Oost-Vlaanderen